Josep de Calassanç (sacerdot) (Peralta de la Sal, 1557 - Roma, 1648), sacerdot fundador de les Escoles Pies 
 Josep de Calassanç Duran i Mimó, industrial tèxtil i alcalde de Sabadell
 Josep de Calassanç Serra i Ràfols (Maó, Menorca, 1900 - Barcelona, 1971), historiador i arqueòleg
 Josep de Calassanç Serra i Puig (1951 - Montpeller, 2011), impressor català establert a Baó.
 Josep de Calassanç Vives i Tutó (Sant Andreu de Llavaneres, 1854 - Monte Porzio Catone, 1913), frare caputxí i cardenal català vinculat als papes Lleó XIII i Pius X
 Josep Calassanç Noguera i Falguera (Olot, 1894 – 1920), sacerdot escolapi, mestre i dibuixant català

 Josep de Calassanç Laplana i Puy (Binèfar, 1943), historiador de l'art i historiador de l'Església i director del Museu de Montserrat